FBF est un sigle, qui signifie :
 Fédération bancaire française, organisme professionnel du secteur bancaire ;
 Fédération béninoise de football ;
 Fédération burkinabè de football ;
 France bois forêt, une interprofession française.